Putnov – osada miejscowości Krivany na Słowacji
 Putnov – potok, dopływ rzeki Torysa na Słowacji